Luca Ansoldi (né le  à Merano, dans la Province autonome de Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige) est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière avec le SC Laces Val Venosta dans la Serie A2. La saison suivante, il découvre la Serie A avec le HC Merano. Il a remporté la Serie A 2008 et 2009 et la Coupe d'Italie 2009 avec le HC Bolzano.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et a de nombreuses éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| SC Laces Val Venosta|| Serie A2|| 12|| 6|| 5|| 11|| 6|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HC Merano|| Serie A|| 38|| 10|| 15|| 25|| 52|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Merano|| Serie A|| 34|| 10|| 12|| 22|| 40|| 5|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 2001-2002|| HC Merano|| Serie A|| 42|| 20|| 13|| 33|| 38|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HC Merano|| Serie A|| 39|| 5|| 20|| 25|| 34|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Merano|| Serie A|| 39|| 12|| 26|| 38|| 74|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| Renon|| Serie A|| 36|| 9|| 20|| 29|| 40|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Renon || Serie A|| 41|| 13|| 18|| 31|| 48|| 14|| 4|| 3|| 7|| 22
|-
| 2006-2007|| SG Cortina|| Serie A|| 32|| 15|| 17|| 32|| 28|| 8|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 2007-2008|| HC Bolzano|| Serie A|| 27|| 12|| 16|| 28|| 43|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Bolzano|| Serie A|| 36|| 13|| 24|| 37|| 14|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Renon || Serie A|| 40|| 20|| 21|| 41|| 22|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Renon || Serie A|| 37|| 10|| 25|| 35|| 46|| 5|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2011-2012|| Hockey Milano Rossoblu || Serie A2|| 34|| 18|| 43|| 61|| 50|| 14|| 7|| 5|| 12|| 20
|-
| 2012-2013|| Hockey Milano Rossoblu || Serie A|| 38|| 9|| 10|| 19|| 44|| 6|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2013-2014|| Renon || Elite A|| 40 || 12 || 20 || 32 || 32 || 16 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2014-2015 || Renon || Serie A || 26 || 9|| 17|| 26||18 || 16|| 5|| 17|| 22|| 22
|-
| 2015-2016 || Renon || Serie A || 35 || 6 || 13 || 19 || 26 || 14 || 2 || 6 || 8 || 16
|-
| 2016-2017 || HC Merano || Serie B || 19 || 11 || 27 || 38 || 37 || 9 || 5 || 8 || 13 || 14
|-
| 2017-2018 || HC Merano || Serie B || 27 || 21 || 44 ||  65 ||21 || 10||11 || 18||29 || 10
|-
| 2018-2019 || HC Merano || Serie B || 23|| 16|| 21|| 37|| 22|| 11|| 7|| 9|| 16|| 16
|-
| 2019-2020 || HC Merano || Serie B || 26|| 10|| 24|| 34|| 75|| 3|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2020-2021 || HC Merano || Serie B || 15 || 9 || 22 || 31 || 12 || 11 || 1 || 9 || 10 || 4

Notes et références 

Naissance en janvier 1982
Naissance à Mérano
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du HC Bolzano
Joueur de la SG Cortina
Joueur de l'AS Renon
Attaquant de hockey sur glace